De gemeente Dronten kent 69 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook het gemaal Lovink, het enige rijksmonument in Dronten.

Biddinghuizen
De plaats Biddinghuizen kent 28 gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Buitengebied
Het buitengebied van de gemeente Dronten bevinden zich 8 gemeentelijke monumenten (allen in Ketelhaven):

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Dronten
De plaats Dronten kent 30 gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Swifterbant
De plaats Swifterbant kent 3 gemeentelijke monumenten:

 

 

 

|}

Dronten
Dronten